Евге́ния О́рлис (; ) — белорусская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Белоруссии
Чемпионы Белоруссии по кёрлингу